

Новопетровка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Новопетровка — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Новопетровка — село, Матвієвський район, Оренбурзька область
 Новопетровка — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Новопетровка — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Новопетрівка
 новопетрово
 Петровка

ru:Новопетровка